Grande-Marlaska puede referirse a:
 Fernando Grande-Marlaska (1962-), juez español;
 Grande-Marlaska, un grupo de música.